Света Евгенија може да се односи на:
 Евгенија Римска, хришћанска светитељка и мученица
 Милица Хребељановић, позната и као Преподобна Евгенија, хришћанска светитељка